

Persone
Alberto Losada (1982) – ex ciclista su strada spagnolo
Diego de Losada (1511-1569) – esploratore e conquistador spagnolo
Hernán Losada (1982) – calciatore argentino
Julio Losada (1950) – ex calciatore uruguaiano
Nahuel Losada (1993) – calciatore argentino
Sebastián Losada (1967) – ex calciatore spagnolo
Victoria Losada, comunemente conosciuta come Vicky Losada (1991) – calciatrice spagnola

Altro
Losada – frazione di Bembibre in provincia di León, Spagna